lozen (water), het verwijderen van al dan niet vervuild water
 Lozen (België), een parochie in de gemeente Bocholt
 Lozen (Apache), de zuster van Apache-opperhoofd Victorio

Bulgarije
 Lozen (Chaskovo), een dorp in de oblast Chaskovo in Bulgarije
 Lozen (Pazardzjik), een dorp in de oblast Pazardzjik in Bulgarije
 Lozen (Sofia), een dorp nabij de stad Sofia in Bulgarije
 Lozen (Stara Zagora), een dorp in de oblast Stara Zagora in Bulgarije
 Lozen (Veliko Tarnovo), een dorp in de oblast Veliko Tarnovo in Bulgarije